Мировая серия 1976 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1976 года. Победителем стала команда «Цинциннати Редс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 16 октября 1976 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #2 
 Дата: 17 октября 1976 года
 Стадион: Riverfront Stadium

Игра #3 
 Дата: 19 октября 1976 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 21 октября 1976 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1976
 Финальная серия Национальной лиги 1976

Ссылки 
 Мировая серия 1976 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1976 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1976
Октябрь 1976 года
1976 год в Нью-Йорке
1976 год в Огайо
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Цинциннати